Auen ist der Name folgender Orte:

 Auen (Hunsrück), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Ortsteile:
 Auen (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, bis 2015 von Hohenau an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Auen, Ortsteil von Lindern, Niedersachsen
 Auen, Ortsteil von Sarntal, Südtirol
 Auen, Weiler in der Gemeinde Matt im Kanton Glarus
 Auen (Gemeinde Metnitz), Ortsteil von Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten 
 Auen (Gemeinde Mörtschach), Ortsteil von Mörtschach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Auen (Gemeinde Schiefling), Ortsteil von Schiefling am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Auen (Gemeinde Wolfsberg), Ortsteil von Wolfsberg, Kärnten
 Auen (Villach), Ortsteil der Stadt Villach in Kärnten

Auen ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Auen (1892–1972), deutscher Filmschauspieler
 Johann George Gotthelf Auen (1745–1822), preußischer Beamter
 Martin von Auen (* 1966), deutscher Musiker, Produzent, Schriftsteller und Schauspieler 

Siehe auch:
 Aue